Municipio de Reserve puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reserve (condado de Parke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Parke.
 Municipio de Reserve (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.